Лите́йный:

 «Литейный» — российский сериал.
 Литейный округ — муниципальный округ в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Литейный мост — мост в Санкт-Петербурге.
 Литейный проспект (значения)